Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 36 легкоатлетов.

 Алексей Кравченко был дисквалифицирован в связи с положительной допинг-пробой, взятой по окончании забега, и отстранён от участия в соревнованиях до 26 августа 2016 года.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал. Лучший результат европейского сезона показал Расмус Мяги, улучшивший своё же время на 0,23 секунды. Новый рекорд России среди молодёжи установил Тимофей Чалый, ставший вторым в своём забеге после Мяги

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у мужчин состоялся 15 августа 2014 года. Первую медаль, и сразу золотую, для хозяев чемпионата завоевал Карим Хуссейн, обыгравший фаворита финала Расмуса Мяги. Для победы швейцарцу пришлось установить личный рекорд. Он стал единственным участником финала, кто улучшил своё время по сравнению с полуфинальными забегами.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике